

Sigle 
Hispanic TV, rete televisiva statunitense in lingua spagnola
H-II Transfer Vehicle, veicolo spaziale di rifornimento giapponese
 High Technology Vehicle, velivolo del progetto FALCON

Codici 
 HTV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Huntsville (Stati Uniti)